Язвищенская Робья (Робья) — река в России, протекает в Новгородской области, Поддорский район.

Исток реки находится в Марёвском районе у границы с Поддорским районом.

Протекает около деревни Ольховец, через деревни Селеевского сельского поселения Малые Язвищи, Большие Язвищи, Кирьково, далее через нежилые деревни Рябково, Никитино, Жглово, Остромы.

Устье реки находится в 35 км по левому берегу реки Заробская Робья. Длина реки составляет 51 км, площадь водосборного бассейна 222 км². Примерно за 900 метров до устья имеет ширину 10 метров и глубину 0,5 м

В 24 км от устья, по правому берегу реки впадает река Мурочья.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ловать и Пола, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200312102000023797.

Примечания 

Бассейн Заробской Робьи
Реки Поддорского района
Реки Марёвского района